Il doppio del torneo di tennis Cap D'Agde WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Andy Andrews e Drew Gitlin che hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6-2 6-4.

Teste di serie 

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)
 Fritz Buehning /  Rod Frawley (semifinali)

 Marcos Hocevar /  Carlos Kirmayr (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cap D'Adge WCT 1982